El Izote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Izote, Veracruz, ort, Soledad de Doblado, 
 El Izote, Guerrero, ort, Acatepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar